Overshoot est un dépassement en langue anglaise. Ce terme est parfois vu dans des publications qui utilisent des anglicismes :

 Overshoot, également Overshooting tops, se dit en français sommet protubérant.
 Overshoot est lorsque l’avion a dépassé la piste en hauteur et atterrira trop loin ou pas du tout. Il nécessite la remise de gaz par le pilote.
 Overshoot (population)